Белокопытовский сельский совет () — входит в состав
Глуховского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Белокопытово
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Белокопытово 
 пос. Будивельное 
 с. Заруцкое

Примечания